Ермаково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области. Входит в состав Горицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Горицкий сельсовет.

География 
Расположено на автодороге Кириллов — Белозерск на берегу Остолоповского (Ермаковского) озера, в 7 км от Кириллова.
 Географическое положение
Расстояние по автодороге до центра муниципального образования Гориц — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Трофимово, Макутино, Щелково, Погорелово, Приозерье.

Население 

По переписи 2002 года население — 5 человек.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Дачи на берегу озера.

Транспорт 
Автомобильный транспорт.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района